Daniel Sánchez puede referirse a los siguientes hombres:

 Daniel Sánchez Albújar (n.1990), futbolista peruano.
 Daniel Sánchez Andrades (n.1984), futbolista español.
 Daniel Sánchez Arévalo (n.1970), director español de cine.
 Daniel Sánchez Burgueño (n.1993), escritor y humorista español.
 Daniel Sánchez Castaño (n.1988), (DJ KOLLER) Dj, productor.
 Daniel Sánchez Correa (n.1982), kendoka mexicano.
 Daniel Sánchez de la Hera (n.1971), compositor español de música de cine y televisión.
 Daniel Sánchez Gálvez (n.1974), billarista español.
 Daniel Sánchez Llibre (n.1950), empresario español y expresidente del Real Club Deportivo Español.
 Daniel Sánchez Tapia (n.1983), científico mexicano.

Además, Daniel Sanchez (sin tilde) puede hacer referencia a:
 Daniel Sanchez (n.1953), futbolista y entrenador francés.